Рукометна репрезентација Саудијске Арабије је рукометни тим који представља Саудијску Арабију на међународним такмичењима и под контролом је Рукометног савеза Саудијске Арабије.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре 
Није учествовала

Светска првенства

Азијска првенства

Азијске игре

Спољашње везе 
 Страница Саудијске Арабије на сајту ИХФ-а

С
Рукомет у Саудијској Арабији
Репрезентације Саудијске Арабије